Поча́повский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входят 18 деревень и 1 агрогородок:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком

Сельсоветы Барановичского района